

Géographie
Satsuma désigne :

l'ancienne province de Satsuma ;
 la famille Shimazu qui régnait sur la province ;
 la révolte de ce clan contre l'armée impériale en 1877, appelée rébellion de Satsuma ;
 l'île de Satsuma Iōjima ;
 la péninsule de Satsuma ;
 le bourg de Satsuma situé dans la préfecture de Kagoshima ;
 la céramique japonaise issue de la province : Satsuma-yaki ;
 une variété de mandarine aussi appelée mikan ;
 le Satsuma, cuirassé de la Marine impériale japonaise, lancé en 1906 ;
 le gekiga Satsuma, l'honneur de ses samouraïs ;
 le Satsuma Kaidō, une route de Kyūshū.

Satsuma, ville située dans l’Alabama.

Zoologie
 Mastophora satsuma, une espèce d'araignée.

Autres 
Le nom Satsuma a été porté par trois navires de la compagnie maritime japonaise Ferry Sunflower :
 Le Sunflower Satsuma (1974), ex-Sunflower 11, qui a navigué pour l'armement jusqu'en 1993 ;
 Le Sunflower Satsuma (1993), en service jusqu'en 2018 ;
 Le Sunflower Satsuma (2018), mis en service en 2018.

Homonymie de localités